Colburn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Colburn,

Storbritannien 

 Colburn (parish), England, North Yorkshire,

USA 

 Colburn (ort), Indiana, Tippecanoe County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar